Samengebonden draden of vezels:
kwast (gereedschap): gereedschap om een substantie op een voorwerp aan te brengen, 
kwast (versiering): versiering aan een koord of een hoedje, 
kwast (drank): hete drank,
kwast (hout): onregelmatigheid in hout, 
kwast (persoon): vreemde kwast is een merkwaardig persoon.
Personen met de achternaam Kwast:
Berend Albertus Kwast: Nederlands geograaf, redacteur van de Bosatlas,
Ernest van der Kwast: Nederlands-Indiaas schrijver,
James Kwast: Nederlands-Duits musicus,
Karel Kwast: personage uit de Harry Potterreeks.